

Miejscowości na Białorusi 
 Bohdaniszki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim
Bohdaniszki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie oszmiańskim

Miejscowości na Litwie 
Bohdaniszki - wieś na Litwie, w okręgu poniewieskim, w rejonie rakiszeckim
Bohdaniszki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim
Bohdaniszki – kolonia na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim, w gminie Ławaryszki
Bohdaniszki – wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim, w gminie Zujuny